kapitan – pierwotnie pojęcie wojskowe oznaczające rangę, stopień bądź funkcję.

Stopnie i rangi 
 kapitan marynarki – wojskowy stopień oficerski w polskiej Marynarce Wojennej
 młodszy kapitan, kapitan, starszy kapitan – stopnie oficerskie w Państwowej Straży Pożarnej
 kapitan – funkcja, osoba dowodząca statkiem
 kapitan żeglugi wielkiej – najwyższy stopień w marynarce handlowej
 kapitan jachtowy – najwyższy stopień żeglarski w klasyfikacji PZŻ
 kapitan motorowodny – najwyższy ze stopni motorowodnych w klasyfikacji PZMiNW
 kapitan portu – urzędnik urzędu morskiego stojący na czele kapitanatu portu
 kapitan (np. samolotu, sterowca) – dowódca statku powietrznego
 kapitanowie regenci San Marino
 kapitan – lider drużyny sportowej, np. w hokeju na lodzie, baseballu, krykiecie, piłce nożnej i innych. Osobne artykuły:
 kapitan w piłce nożnej
 skip – kapitan drużyny curlingowej
 kapitan w koszykówce

Inne 
 kapitan – w geochronologii: trzeci wiek gwadalupu (perm)
 Capitano – jedna z głównych postaci commedia dell’arte
 Kapitan z Köpenick – właśc. Friedrich Wilhelm Voigt (ur. 13 lutego 1849, zm. 3 stycznia 1922), przydomek, pod jakim dostał się do miejskiej legendy niemiecki szewc
 Bolesław Kapitan – polski działacz sportowy, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 Kapitan DA – polski zespół muzyczny grający muzykę rockową i alternatywną
 Kapitan Żbik – fikcyjna postać z kolorowych zeszytów
 Kapitan Bomba – polski komediowy serial animowany, tworzony przez zespół Git Produkcja